Kabaré peut désigner :
 Kabaré, la commune du Burkina Faso ;
 Le kabaré, une fête et cérémonie de La Réunion.